Владимир Николаевич Щербак: Щербак, Владимир Николаевич (1939—2010) — советский и российский государственный деятель.
 Щербак, Владимир Николаевич (род. 1959) — советский и российский футболист.